Европско првенство у одбојци 2003. је било 23. по реду Европско првенство које се од 20. до 28. септембра одржавало у Турској. Титулу је освојила репрезентација Пољске.

Групе

Први круг

Група А - Анкара

Група Б – Анталија

Финални круг

5.–8. место 
 Место одигравања: Анкара

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Анкара

1.–4. место 

{| width=95%
|- align=center
|  2° место  Турска
| Победник Европског првенства у одбојци за жене 2003.   Пољска1° титула| 3° место  Немачка
|} 
 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч:   Малгожата Глинка

 Најбољи поентер:   Малгожата Глинка

 Најбољи нападач:   Јелизавета Тишченко

 Најбољи блокер:   Кети Раџувајт

 Најбољи смечер:   Магдалена Слива

 Најбољи сервер:   Елес Леферинк

 Најбољи примач:   Николета Ману

 Најбољи техничар: '''  Гулден Кајалар

Спољашње везе 
 Резултати 
 ЦЕВ резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Турској
Одбојка у 2003.